Als Einigungskrieg bzw. Einigungskriege werden hauptsächlich mehrere nahezu gleichzeitig Konflikte bezeichnet, die zur Entstehung einiger Nationalstaaten im 19. Jahrhundert führten:

 der japanische Boshin-Krieg (1868/69)
 im Singular der Deutsche Krieg (1866), bzw. weiter im Plural die drei deutschen Einigungskriege (1864, 1866, 1870/71)
 die kriegerischen Auseinandersetzungen im Rahmen des italienischen Risorgimento, besonders zwischen Sardischem Krieg (1859) und der Besetzung des Kirchenstaates (1870)